Федеральный бюджет — бюджет федеративного государства, бюджет федерального уровня.

Конкретные примеры:
 Федеральный бюджет России
 Федеральный бюджет США